Hölling ist der Name folgender Orte:

 Hölling (Gemeinde Arnreit), Ortschaft der Gemeinde Arnreit, Bezirk Rohrbach, Oberösterreich

Hölling bezeichnet

 Hölling & Spangenberg, 1841 gegründete Pianofortefabrik in Zeitz, bis 1986 produzierender Klavierbauer

Hölling ist der Familienname folgender Personen:

 Conrad Hölling (um 1651–1720), braunschweig-lüneburgischer Stein- und Eisenschneider sowie königlich großbritannischer und kurfürstlich hannoverscher Hofgoldschmied
 Friedrich-Wilhelm Hölling (1915–1941), deutscher Hürdenläufer
 Gabriel Hölling (?-nach 1855), deutscher Stempelschneider und Münzgraveur
 Johann Conrad Stephan Hölling (Johann Conrad Stephan Hoelling; 1687–1733), Generalsuperintendent von Hannover
 Wilhelm Hölling (1880–1953), Wirtschaftsjurist im Bergbau

Siehe auch:
 Hoelling
 Holling